ASUSTeK Computer Inc. pronunciat 'eisustec' (en xinès: ) és una companyia amb seu en Taiwan, dedicada a la producció de plaques base (plaques mare), targetes gràfiques, dispositius òptics, PDAs, ordinadors portàtils, productes maquinari per a la gestió de xarxes, telèfons mòbils, caixes d'ordinador, i sistemes de refrigeració per a ordinadors, productes multimèdia, perifèrics, netbooks, ordinadors de sobretaula, servidors, estacions de treball, tablets, monitors i projectors. Sovint se li diu pel seu nom comercial ASUS (pronunciat ). Les seues accions cotitzen en la Borsa de Londres i en la Borsa de Taiwan.

La companyia també és un fabricant OEM que produeix components per a altres companyies, entre les quals s'inclouen: Sony (PlayStation 3), Apple Computer (iPod, iPod Shuffle, iPhone, MacBook), Dell, Alienware, Falcon Northwest, HP, Nvidia, Acer, Xbox 360, Xbox One i Compaq.

És el quart major proveïdor mundial de PC en 2015. Asus apareix en Rànquings com BusinessWeek, "infotech 100" i "Àsia s Top 10 IT Companies", i va ocupar el primer lloc en la categoria d'IT maquinari de l'enquesta "Top 10 Global Brands "de Taiwan amb un valor total de marca de 1300 milions d'dólares.

Les seves accions tenen una cotització primària a la Borsa de Valors de Taiwan sota el codi ticker 23575 i una llista secundària a la Borsa de Valors de Londres sota un codi ASKD.

Dins dels seus principals competidors té a Apple, Dell, HP, Lenovo, Acer, MSI, etc.

Nom 
La companyia es coneix generalment com "ASUS" (/ eɪsuːs /) o Huáshuò en Xinès (en xinès tradicional, 華碩; en xinès simplificat, 华硕, Literalment "Eminència de / pels xinesos (persones)"). Segons el director de vendes d'Asus, Alexander Kim, el nom prové en l'accepció anglesa Pegasus, que fa referència al cavall alat de la mitologia griega. Es van utilitzar només les últimes quatre lletres de la paraula per donar al nom resultant una posició preferencial en llistes ordenades alfabèticament.

L'eslògan de la companyia antigament era "Rock Solid, Heart Touching" (Roca Sòlida, Tocant el Cor), després "Inspiring Innovation, Persistent Perfection" (Innovació Inspiradora, Perfecció Persistent). I actualment és "In Search of Incredible." "A la recerca del que Increïble."

Història 
Asus va ser fundada el Taipei a 1989 per T.H. Tung, Ted Hsu, Wayne Hsieh i M.T. Liao. Els quatre que havien treballat prèviament en Acer com enginyers en maquinari. Fins a aquest llavors, Taiwan encara no havia establert una posició de lideratge en el negoci de maquinari per ordinador. Intel subministrava nous processadors a empreses més establertes, com IBM primer, i les empreses taiwaneses haurien d'esperar aproximadament sis mesos després que IBM rebés el seu prototip d'enginyeria.

A finals de setembre i principis d'octubre de 2003, Asus entra al mercat dels telèfons mòbils amb el model J100.

El 2004, Asus anunciar que va vendre més targetes mare que la suma de les vendes de les altres tres companyies líders del sector, aconseguint els 30 milions. Aquestes xifres, que inclouen contractes amb firmes com Gigabyte Technology i MSI, es comptabilitzaven en 104.860.000 d'unitats. Asus va aportar al voltant de 52 milions d'unitats, seguida per ECS amb 20 milions, MSI amb 18 milions i Gigabyte amb 16,6 milions.

El setembre de 2005, Asus va llançar la primera Targeta acceleradora PhysX. (La qual va ser molt esperada per a maig de 2006. El desembre de 2005 ASUS va entrar en el mercat de pantalla de plasma amb el model TLW32001, només disponible inicialment en el mercat de Taiwán.

El gener de 2006, ASUS va anunciar que cooperaria amb Lamborghini per desenvolupar la sèrie VX.

El 9 de març de 2006, Asus va ser confirmat com un dels fabricants dels primers models de Microsoft Origami, juntament amb Samsung Electronics i Founder Technology. El 8 d'agost de 2006, Asus anunciar una aliança d'empreses amb Gigabyte Technology.

El 5 de juny de 2007, Asus va anunciar el llançament d'Eee PC a Computex Taipei. El 9 de setembre de 2007, Asus ha indicat el seu suport a l'Blu-ray, anunciant el llançament d'una unitat Gravadora BD-ROM / DVD per a PC, BC-1205PT. Posteriorment, ASUS va llançar diversos portàtils basats en Blu-ray.

El gener de 2008, ASUS va iniciar una important reestructuració de les seves operacions, dividint-se en tres empreses independents: ASUS (centrada en ordinadors de primera marca i electrònica); Pegatron (centrada en la fabricació OEM de plaques base i components); i Unihan Corporation (centrada en la fabricació de productes no pertanyents a PC, com caixes i motllures). En el procés de reestructuració, Es va fer una reestructuració al pla de pensions altament criticada restablint efectivament els balanços de les pensions existents. L'empresa va pagar totes les contribucions fetes anteriorment pels empleades.

El 9 de desembre de 2008, l'aliança comercial OHA va anunciar que Asus s'havia convertit en un dels 14 nous membres de l'organització. Aquests "nous membres desplegaran dispositius Android compatibles, aportant un codi significatiu a l'Android Open Source Project, o donant suport l'ecosistema a través de productes i serveis que acceleraran la disponibilitat de dispositius basats en Android".

L'1 de juny de 2010, Asus es va separar de Pegatron Corp. L'octubre de 2010, Asus i Garmin van anunciar que estarien acabant la seva associació de telèfons intel·ligents com a resultat que Garmin decidís sortir-se de la categoria de productes. Les dues companyies s'havien produït 6 telèfons intel·ligents Garmin-ASUS durant els dos anys previs.

El desembre de 2010, Asus va llançar el portàtil més prim del món, l'ASUS U36, amb un processador Intel de voltatge estàndard (no de baixa tensió) Intel Core i3 o i5 amb un gruix de només 19 mm.

El gener de 2013, Asus va finalitzar oficialment la producció de la seva sèrie Eee PC a causa de la disminució de les vendes causada pels consumidors cada vegada més passant a Tauleta PC i Ultrabooks.

El 30 de maig de 2016, el president Jonney Shih presenta a Zenbo, el primer robot d'ASUS, juntament amb una impressionant línia de productes mòbils de tercera generació en la Computex 2016. Zenbo és un robot que sembla una tauleta el·líptica amb rodes. Pot fer videotrucades, navegar a la xarxa, llegir-los llibres als nens i reproduir vídeos i música. El Zenbo d'ASUS encara no està a la venda, però l'empresa està buscant desenvolupadors que l'ajudin a desenvolupar programari per a la máquina.

Vegeu també 
 ASUS Eee Pad Transformer

Enllaços externs 

 

Empreses d'informàtica
Empreses de la República de la Xina